Конвой Рабаул – Трук (23.11.43 – 28.11.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у листопаді 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї, а місцем його призначення був атол Трук у східній частині Каролінських островів (ще до війни тут створили потужну базу ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів). 

До складу конвою увійшли транспорти Ніккай-Мару та Вайо-Мару, а ескорт забезпечували мисливець за підводними човнами CH-16 та два допоміжні мисливця за підводними човнами (CHa-20 і ще один неідентифікований корабель).

23 листопада судна вийшли з Рабаулу та попрямували на північ. У другій половині дня 26 листопада в районі за п’ять сотень кілометрів на південний захід від Труку підводний човен Ray випустив по конвою 6 торпед, 4 із яких влучили у Ніккай-Мару. Судно розломилось на кілька частин та затонуло протягом трьох хвилин.

28 листопада конвой прибув на Трук.

Примітки 

Р 11

Рабаул 11